Джейк Уолман (род. 20 февраля 1996 года) — канадско-американский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Он был выбран клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз» в 3-м раунде под общим 82-м номером на драфте НХЛ 2014 года.

Ранние годы 
Уолман родился в Торонто, Онтарио и является евреем. Он имеет американское гражданство через свою мать Мэри-Энн, уроженку Провиденса, штат Род-Айленд.

Игровая карьера 
Уолман играл в юношеский хоккей в «Торонто Джуниор Канадиенс» в Молодёжной хоккейной лиге Онтарио (OJHL), а затем перешел в университетский хоккей в «Providence College».

До своего первого сезона в «Вулвз» Уолман был выбран на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 82-м номером командой «Сент-Луис Блюз» .

28 марта 2017 года, завершив свой юношеский сезон с «Вулвз» в 2016/17, Уолман рано завершил свою студенческую карьеру, подписав трехлетний контракт новичка с «Сент-Луис Блюз».

Уолман дебютировал в НХЛ за «Блюз» в сезоне 2019/20. За три сезона он забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 57 играх.

21 марта 2022 года Уолмана обменяли в «Детройт Ред Уингз» вместе с Оскаром Сундквистом и выбором во втором раунде драфта НХЛ 2023 года в обмен на Ника Ледди и Люка Витковски.

11 августа 2022 года Уолман подписал годичный контракт с «Детройт Ред Уингз».

Статистика

Клубная 
И — игры, Г — голы, П — передачи, О — очки, Ш — штрафные минуты.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»